Игна́тий Влади́мирович Гро́мов  (настоящая фамилия — Мамонов, 29 января 1884, с. Красное, Воронежская губерния — 15 февраля 1971, Новосибирск) — русский революционер, большевик, борец за Советскую власть в Сибири, один из руководителей красных партизан в годы Гражданской войны на Алтае. Первым получил звание «Почётный гражданин города Новосибирска» (1967).

Биография 

Родился в крестьянской семье. Работал на свечном, мыловаренном, воскобойном и салотопенном заводе. Распространял большевистскую литературу. В марте 1906 года в связи с революционными событиями попал под наблюдение властей и решил сменить место жительства. Переезжает к родственнику на Алтай, в село Корнилово. Устроился на маслобойный завод «Сибирской компании датчан», но вскоре был задержан за организацию «антирождественского маскарада». Уехал в Хабаровск, где нанялся на строительство Амуро-Забайкальской железной дороги. Ненадолго был арестован за организацию забастовки в знак протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках.

В начале Первой мировой войны призван в армию, в запасную часть. В 1917 г. дезертировал, вернулся в Каменский уезд. Здесь он объединил демобилизованных фронтовиков и деревенскую бедноту на борьбу за установление Советской власти. В декабре 1917 г. избран председателем Уездного совета. Делегат 3-го Всероссийского съезда Советов (1918).

После белочешского переворота ушёл в подполье. Зимой 1918/1919 разрабатывал план восстания, к осуществлению которого перешёл летом 1919 г. Создал партизанский отряд, который в августе 1919 г. на несколько часов занял Камень-на-Оби. После этого символического штурма отряд Громова разрастался и вскоре стал корпусом партизанской армии Е. М. Мамонтова.

Мамонтов лично участвовал в акциях красного террора. Так, согласно его воспоминаниям, в конце октября 1918 г. по его приказу были расстреляны две кулацкие семьи вместе с детьми. Данная акция была ответом на проходившие ранее в Каменском уезде массовые репрессии сторонников советской власти. В сёлах зажиточная часть крестьянства и священники составляли списки советских активистов и лиц, симпатизировавших большевикам. По этим спискам колчаковская милиция осуществляла массовые аресты, обычным делом стали массовые экзекуции и расстрелы. Несколько сотен человек летом-осенью 1918 г. белые вывезли из Каменской тюрьмы в Крутиху и Дурной Лог и расстреляли. После расстрела кулацких семей практика составления списков сочувствующих Советской власти прекратилась. Громов не останавливался и перед собственноручными расстрелами партизан своего отряда, уличённых в мародёрстве.

После изгнания белых из Камня возглавлял Каменский уездный Совет. Позднее — заместитель председателя Новониколаевского (Новосибирского) губернского исполкома. В 1920 году Громов возглавлял алтайскую губмилицию, а в следующем году стал заведующим отделом управления Новониколаевского губисполкома, отвечал за работу милиции, тюрьмы, лагерей заключения. Громов входил также в коллегию губернского ЧК. Был заместителем председателя в Новониколаевском исполкоме, позднее — председателем. Контролировал строительство кирпичных заводов, жилых домов, предприятий для переработки сырья, строительство моста через Каменку. Избирался на пост председателя Барабинского, а также Бийского окружных исполкомов. Закончил двухгодичные курсы Института марксизма-ленинизма в Москве. После возвращения из Москвы работал в группе партийного контроля Западной Сибири.

В 1937 году по утрате доверия был снят с работы, в конце июля 1938 года арестован и обвинён в организации антисоветского заговора. Под пытками дал признательные показания. 14 ноября 1938 года осуждён к высшей мере наказания. Написал прошение о помиловании, после чего его дело было пересмотрено, и 9 декабря 1939 г. он был полностью оправдан за недоказанностью вины.

В начале Великой Отечественной войны был заброшен в тыл к немцам для организационной и методической помощи советским партизанам.

С 1946 персональный пенсионер. Автор воспоминаний.

Интересные факты 
После заброски в тыл к немцам Громов встретил в партизанском отряде выбивавшего из него пытками в 1938 году показания следователя НКВД. Первой мыслью Громова было схватить автомат и на месте убить обидчика очередью в упор. В воспоминаниях партизана далее следует потрясающая фраза:

«Я подошел к нему, мы обнялись и расцеловались, но не как враги».

Награды 
 Ордена Ленина и Красного Знамени, медаль «Партизан Великой Отечественной войны I степени».
 Звание «Почётный гражданин города Камень-на-Оби» (1969).
 7 декабря 1967 года на сессии городского Совета депутатов трудящихся Новосибирска было постановлено учредить звание «Почётный гражданин города Новосибирска». Первым, кому оно было присвоено, стал Игнат Владимирович Громов.

Память 

Похоронен на .
 В Камне-на-Оби в честь Громова названа улица. На перекрестке улиц Громова и Барнаульской установлен памятник.

 В честь Громова названа одна из улиц в Затулинском жилом массиве Новосибирска.

Источники 
 Громов Игнатий Владимирович // Большая Советская энциклопедия
 [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4825/%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92 Громов И. В.] // Советская историческая энциклопедия
 ГРОМОВ (Мамонов), Игнатий Владимирович // Сибирская Советская энциклопедия (1929 год)

Литература 
 Игнатий Владимирович Громов // «Советская Сибирь». № 85 (1624). 14 апреля 1925. Ново-Николаевск
 История гражданской войны в СССР. — М., 1959. — Т. 4. — С. 135, 142, 349
 Партизанское движение в Западной Сибири: Док-ты и мат-лы. — Новосибирск, 1959. — С. 731
 Омбыш-Кузнецов С. О. Повесть о партизане Громове. — Новосибирск, 1958
 Маздрин И. П. В грозовые годы: Воспоминания партизана. — Барнаул. 1959

Примечания 

Большевики
Участники Гражданской войны в России
Персоналии:Камень-на-Оби
Почётные граждане Новосибирска